Солёная:

Россия 
 Солёная (приток Футан) — река в Республике Ингушетия.
 Солёная (приток Псекупса) — река в Краснодарском крае, Республике Адыгея.
 Солёная (приток Большого Кумака) — река в Оренбургской области.
 Солёная (приток Кубанки) — река в Республике Северная Осетия-Алания.
 Солёная (приток Мокрого Карамыка) — река в Ставропольском крае.

Украина 
 Солёная (приток Базавлука) — река в Солонянском и Никопольском районах Днепропетровской области.
 Солёная (приток Волчьей) — река в Донецкой и Днепропетровской областях.
 Солёная (верхний приток Верхней Терсы) — река в Гуляйпольском и Новониколаевском районах Запорожской области.
 Солёная (средний приток Верхней Терсы) — река в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Солёная (нижний приток Верхней Терсы) — река, протекающая в Вольнянском и Новониколаевском районах Запорожской области.
 Солёная (приток Янчура) — река, протекающая в Великоновоселковском районе Донецкой области и Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Солёная (река, впадает в Азовское море) — река в Приморской районе Запорожской области.